NNU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nanuque (Brasile)